Kodara peut désigner :
 Kodara, une commune du département de Doumbala au Burkina Faso.
 Kodara, une commune du département de Péni au Burkina Faso.
 Kodara, une commune du département de Zawara au Burkina Faso.